Dagisthaeus (auch Dagisteus, Dagisthaios) ist der Name folgender Personen:

 Dagisthaeus (Geisel), ein Ostgote, den Theoderich 479 als Geisel an die Römer sandte
 Dagisthaeus (Tribun), römischer Tribun im Jahr 533, vielleicht identisch mit
 Dagisthaeus (General), römischer General um 550